6 МИР Враца (или 6 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Враца.

Парламентарни избори

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Враца при 42,00% избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Враца
Област Враца